Jonas Svensson (voetballer) (1993), Noors voetballer
Jonas Svensson (tennisser) (1966), Zweeds tennisser